ЦАР, Цар — многозначный термин.

Аббревиатуры 
 Центрально-азиатский регион — обширный, не имеющий выхода к океану регион Азии.
 Центральноафриканская Республика — государство в Центральной Африке.
 Цифровая антенная решётка — радиолокационное, или связное антенное устройство.

Персоны 
 Цар, Перо (1920—1985) — председатель Президиума Социалистической Республики Хорватии в 1985 году.

Топонимы 
 Цар — армянское названия села Зар в Кельбаджарском районе Азербайджана.

Другое 
 Цар — одно из направлений школы тибетского буддизма Сакья.

См. также 
 Царь (значения)